4504 Jenkinson – asteroide della fascia principale

Persone 
 Carl Jenkinson (1992) – calciatore finlandese naturalizzato inglese
 Hilary Jenkinson (1882-1961) – archivista britannico
 Robert Banks Jenkinson (1770-1828) – politico inglese

Pagine correlate 
Charles Jenkinson